Инёню (тур. İnönü) — многозначный термин.

 Инёню — город и район в провинции Эскишехир в центральной Турции. 
 Инёню (стадион) — стадион в городе Стамбул, домашняя арена футбольного клуба «Бешикташ».

Фамилия 
 Инёню, Исмет (1884—1973) — турецкий военачальник и политик, второй президент Турции, преемник Ататюрка.
 Инёню, Мевхибе (1897—1992) — супруга президента Турции Исмета Инёню. 
 Инёню, Эрдал (1926—2007) — турецкий государственный и политический деятель.

См. также 
 Первая битва при Инёню
 Вторая битва при Инёню